Miejscowości w USA:
 Whitney – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Dawes
 Whitney – jednostka osadnicza w stanie Nevada, w hrabstwie Clark
 Whitney – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Hill
Gminy w USA:
 Whitney (ang. Whitney Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Arenac